flaki – rodzaj potrawy
 Flaki – osada w Polsce, położona w województwie opolskim, w powiecie oleskim, w gminie Radłów
 Flaki (SIMC 0139962) – osada w Polsce, położona w województwie opolskim, w powiecie oleskim, w gminie Olesno
 Flaki (SIMC 0140008) – osada w Polsce, położona w województwie opolskim, w powiecie oleskim, w gminie Olesno
 Flaki – szczyt w Pieninach